Bellpuig kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Bellpuig (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Lleida, 
 Bellpuig (kommun), Katalonien, Província de Lleida, 

Robotskapade Spanienförgreningar